Muzyka i taniec:
 swing – kierunek muzyki jazzowej
 swing – rytm
 swing – styl tańca towarzyskiego
 Swing Duet Warszawa – klub oraz stowarzyszenie rehabilitacji i tańca integracyjnego osób niepełnosprawnych
 Western swing – gatunek muzyczny, będący mieszanką m.in. muzyki country i big bandu

Grupy muzyczne:
 Swing Kids – amerykańska hardcore/emo grupa muzyczna z San Diego w Kalifornii
 Swing Out Sister – brytyjska popowa grupa muzyczna założona w 1985
 Swingjugend – niemiecka grupa jazzowa z 1930

Albumy, single, utwory muzyczne:
 Swing – album amerykańskiej grupy The Manhattan Transfer
 Swing When You Are Winning – album Robbiego Williamsa z 2001
 Sultans of Swing – singel zespołu Dire Straits
 The Swing – album INXS z 1984
 The Swing of Delight – album Carlosa Santany z 1980
 Lombard swing – album Lombardu z 2016

Filmy:
 Swing Kids – amerykański film z 1993, reż. Thomas Carter
 Swing Out, Sister – amerykański film muzyczny z 1945, reż. Edward Lilley
 Swing Time – amerykański film muzyczny z 1936, reż. George Stevens
 Swingers – amerykański film z 1996, reż. Doug Liman
 Swingers – holenderski film z 2002, reż Stephan Brenninkmeijer
 Swing – polski film z 2013, reż Abelard Giza

Inne:
 Swing – graficzny interfejs dla Javy
 SWING – Standard Wymiany Informacji Geodezyjnych
 Pesa Swing – tramwaj przegubowy produkowany przez przedsiębiorstwo Pesa z Bydgoszczy
 swinging – „swingujący styl życia”, forma niemonogamicznej aktywności seksualnej